Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 6-os, továbbá -os, 6A, 6B, 6C, 6D, 6É, 6G, 6H, 6i, 6S, 6T, 6Y, illetve MU6-os jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 6-os busz (Baja)

 6-os busz (Balassagyarmat)
 6A busz (Balassagyarmat)

 6-os busz (Balatonfüred)

 6-os busz (Balatonfűzfő)

 6-os busz (Békéscsaba)megszűnt

 6-os busz (Budapest)→206-os busz (Budapest, 2008–2013)
 6A busz (Budapest)→60-as busz (Budapest)
 6É busz (Budapest)→906-os busz (Budapest)
 -os busz (Budapest)megszűnt
 MU6-os busz (Budapest)időszakos

 6-os busz (Dunakeszi)

 6-os busz (Dunaújváros)megszűnt

 6-os busz (Eger)
 6i busz (Eger)megszűnt

 6-os busz (Esztergom)megszűnt

 6-os busz (Gödöllő)megszűnt

 6-os busz (Győr)

 6-os busz (Hajdúszoboszló)

 6T busz (Hódmezővásárhely)

 6-os busz (Kaposvár)

 6-os busz (Kecskemét)

 6-os busz (Mezőkövesd)
 6A busz (Mezőkövesd)
 6B busz (Mezőkövesd)
 6C busz (Mezőkövesd)
 6D busz (Mezőkövesd)

 6-os busz (Miskolc)
6V busz (Miskolc)megszűnt

 6-os busz (Mosonmagyaróvár)

 6-os busz (Nagykanizsa)
 6A busz (Nagykanizsa)
 6C busz (Nagykanizsa)
 6Y busz (Nagykanizsa)

 6-os busz (Nyíregyháza)

 6A busz (Pápa)
 6B busz (Pápa)

 6-os busz (Pécs)
 6E busz (Pécs)

 6-os busz (Salgótarján)
 6G busz (Salgótarján)megszűnt

 6-os busz (Siófok)

 6-os busz (Sopron)

 6-os busz (Szekszárd)
 6Y busz (Szekszárd)

 6-os busz (Szolnok)
 6Y busz (Szolnok)

 6-os busz (Szombathely)
 6A busz (Szombathely, 2013–2014)megszűnt
 6A busz (Szombathely)
 6H busz (Szombathely)

 6-os busz (Tatabánya)
 6A busz (Tatabánya)megszűnt
 6S busz (Tatabánya)időszakos
 6Y busz (Tatabánya)megszűnt

 6-os busz (Várpalota)

 6-os busz (Veszprém)